Yury Yevgenyevich Zaostrovtsev (en    , né en 1956) est un responsable des services de sécurité et un homme d'affaires russe. Il est le fils d' Evgueni Zaostrovtsev, ancien chef de la direction carélienne du KGB.

Jusqu'en 1993, Yury Zaostrovtsev avait également travaillé au KGB et dans les organisations qui lui ont succédé. De 1998 à 2004, il a servi dans le Service fédéral de sécurité (FSB),  entre 2000 et 2004 en tant que premier sous-directeur et chef du Département de la sécurité économique. Depuis août 2000, il est membre du conseil d'administration de Sovkomflot . En 2004–2007, il a été premier vice-président du conseil d'administration de Vneshekonombank .

Voir également 

 Scandale de corruption des trois baleines

Références 

Naissance en 1956
Banquier russe
Personnalité politique russe